Петров () — распространённая русская и болгарская фамилия, образованная от имени Пётр (патронимическая фамилия). Одна из самых распространённых русских фамилий, в списке общерусских фамилий Унбегауна занимала 3-е место, в списке Балановской — 10-е место. Входит в экземплификативную формулу «Иванов, Петров, Сидоров». По данным 2014 года, фамилия Петров занимала 862-е место по распространённости в мире: её носили .

Известные носители

А 
 
 
 Петров, Анастас Данчев — болгарский артист балета, балетмейстер и педагог.
 
 
 
 Петров, Аполлон Александрович (1907—1949) — советский синолог и дипломат, посол СССР в Китае (1945—1948).
 Петров, Арефий Корнеевич (1860—после 1917) — донской казак, член Государственной думы.
 
 Петров, Артём Сергеевич (род. 2000) — российский автогонщик.
 Петров, Афанасий Прокопьевич (1915—1998) — якутский советский театральный актёр и режиссёр.

Б 

 Петров, Божо (род. 1979) — хорватский политик, спикер хорватского парламента (2016—2017)

 
 Петров, Боян (1973—2018) — болгарский зоолог и альпинист, сотрудник Национального природоведческого музея Софии.

В 
 
 
 Петров, Валери (1920—2014) — болгарский прозаик и поэт, переводчик, сценарист.
 
 
 Петров, Велико (1902—?) — советский и болгарский военный деятель.
 Петров, Вениамин Петрович (1924—?) — советский футболист и хоккеист.
 Петров, Венко (в монашестве Мефодий; 1961—2021) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен, насельник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
 
 
 
 Петров, Владилен Васильевич (род. 1935) — доктор технических наук, профессор, Академик Российской академии архитектуры и строительных наук.

Г 
 Петров, Гавриил Александрович (1901—1961) — сотрудник советских спецслужб, депутат Верховного Совета СССР.
 
 
 Петров, Герман Станиславович (род. 1963) — российский предприниматель и политик.
 Петров, Глеб Георгиевич (1937—2019) — советский тренер по плаванию, заслуженный тренер СССР.

Д 
 Петров, Давид Иванович (1910—1994) — старший сварщик ЧМЗ, Герой Социалистического Труда.
 Петров, Данаил (род. 1978) — болгарский велогонщик.
 Петров, Даниель (род. 1971) — болгарский боксёр.
 Петров, Даниил Ефимович (1893—1949) — советский военный деятель, генерал-майор (1940).
 
 Петров, Димитр (1924—2018) — болгарский кинорежиссёр и сценарист.
 Петров, Динко Стойков (род. 1935) — болгарский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.
 Петров, Дичо (1919—1944) — болгарский офицер, полковник (посмертно) болгарской армии и партизан времён Второй мировой войны.

Е 
 
 Петров, Евграф Яковлевич — Владимирский губернский архитектор в 20-30-е годы XIX века.
 
 Петров, Емил (1924—2002) — болгарский киновед, литературовед, литературный и кинокритик.

И 
 
 
 
 Петров, Илия (1903—1975) — болгарский живописец.
 Петров, Илья Иванович (1915—2000) — инженер путей сообщения.
 
 Петров, Иоаким Романович (1893—1970) — патофизиолог, академик АМН СССР (1960), генерал-майор медицинской службы. заведующий кафедрой 1-го Ленинградского медицинского института, Военно-медицинской академии.
 Иоанн (Петров) (в миру Григорий; 1696—1760) — архимандрит Оранского Богородицкого монастыря РПЦ.
 Петров, Ираклий Харлампиевич (род. 1944) — советский футболист.

К 
 Петров, Каспар (род. 1976) — латышский серийный убийца.
 Петров, Кирил (1897—1979) — новаторский болгарский художник. Жил в родной деревне, Сталийска-Махала, писал сюжеты из жизни земляков.
 
 Петров, Койчо Василев (в монашестве Константин; род. 1941) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Маркианопольский, викарий Софийской епархии.

Л 
 Петров, Ларс-Йёран (1972—2021) — шведский рок-музыкант.
 
 Петров, Леонтий Степанович (1909—1986) — Герой Социалистического Труда.

М 
 Петров, Макар Степанович (1916—1995) — советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.
 Петров, Макарий Иванович (1897—1942) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Петров, Мариан Георгиев (род. 1975) — болгарский шахматист, гроссмейстер.
 Петров, Мартин (род. 1979) — болгарский футболист.

Н 
 Петров, Никита Васильевич (род. 1957) — российский историк, заместитель председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал».
 Петров, Никола (1881—1916) — болгарский художник эпохи становления национального искусства независимой Болгарии

О 
 Петров, Олга (в девичестве Радишич; 1920—1942) — югославская сербская учительница, партизанка Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.

П 
 
 Петров, Павлин Иванов (в монашестве Павел; род. 1957) — епископ Болгарской Православной Церкви, епископ Левкийский, викарий Софийской епархии.
 Петров, Пахомий (в монашестве Парфений; 1748—1819) — епископ Русской православной церкви, епископ Архангельский и Холмогорский.
 Петров, Пёохон (1866—1943) — бурятский улигершин, сказитель народных эпосов-улигеров.
 Петров, Петр (1919—2005) — болгарский шахматист и шахматный журналист.
 
 Петров, Платон Мефодьевич (1871—1922) — епископ Русской православной церкви, епископ Уманский, викария Киевской епархии.
 Петров, Прокопий Устинович (1913—1964) — советский якутский историк-якутовед.

Р 
 Петров, Рачо (1861—1942) — болгарский государственный и военный деятель, генерал пехоты.
 
 Петров, Руси Амедов (род. 1944) — болгарский борец вольного стиля, чемпион мира.
 Петров, Рэм Викторович (род. 1930) — российский иммунолог.

С 
 Петров, Светослав (род. 1978) — болгарский футболист.
 
 
 
 Петров, Степан Гаврилович (псевдоним — Скиталец, 1869—1941) — русский писатель, поэт.
 
 Петров, Стилиян (род. 1979) — болгарский футболист.

Т 
 Петров, Трифон (1670—1766) — настоятель Выгорецкой обители.

Ф

Э 
 Петров, Эдуард Викторович (род. 1974) — тележурналист, автор и ведущий программы «Честный детектив».

Ю

Я 
 Петров, Язон Васильевич (или Ясон; 1780—1823) — доктор медицины; сын поэта Василия Петровича Петрова.
 
 Петров, Ярослав Фёдорович (род. 1944) — советский и белорусский оперный и камерный певец.
 Петров, Ясен (род. 1968) — болгарский футболист, атакующий полузащитник.

Составные фамилии 
 Петров-Бирюк, Дмитрий Ильич (1900—1977) — советский писатель.
 Петров-Бытов, Павел Петрович (1895—1960) — советский кинорежиссёр.
 Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич (1878—1939) — живописец.
 Петров-Гладкий, Владимир Николаевич (1948—2017) — российский художник.
 Петров-Камчатский, Виталий Натанович (1936—1993) — советский и российский художник-график, член-корреспондент Академии художеств СССР (1988).
 Петров-Лавровский, Василий Петрович (Варлаам; 1728—1802) — архиепископ Тобольский и Сибирский, святой Русской церкви.
  — список носителей фамилии.
 Петров-Полетаев, Лев Иванович (в монашестве Григорий; 1831—1914) — первый епископ Омский и Семипалатинский Русской православной церкви.
 Петров-Тинехпи, Михаил Петрович (1877—1938) — чувашский историк.
 Петров-Шапошников, Пётр Петрович (в монашестве Гавриил; 1730—1801) — петербургский митрополит.

 Буров-Петров, Василий Иванович (1883—1939) — советский военный и политический деятель, министр Дальневосточной республики, главком Народно-революционной армии ДВР.
 Шраер-Петров, Давид Петрович (род. 1936) — русский поэт, прозаик, мемуарист, эссеист, переводчик, врач и учёный-медик, автор более двадцати книг.

Топоним 
 Петров — большой ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.
 Петров — скалистый холм в городе Брно Чехии.

 Населённый пункт
 Петров — посёлок в Гомельском районе Гомельской области Белоруссии.
 Петров — хутор в Теучежском районе Адыгеи России.
 Петров — хутор в Красногвардейском районе Белгородской области России.
 Петров — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Петрове — село в Черниговском районе Черниговской области Украины.

См. также 

 Аввакум Петров
 Ильф и Петров
 Петров Вал
 Петров пост
 
 
 Площадь Академика Петрова
 Улица Антона Петрова
 Остров Петрова
 Залив Петрова
 Игра Петрова

Примечания